Miejscowości w Polsce
 Buczek-Parcela – część wsi Buczek w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Buczek-Parcela – część wsi Buczek w woj. łódzkim w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny